Tryggare kan ingen vara kan syfta på

 psalmen Tryggare kan ingen vara
 ett flertal filmer, som fått sitt namn från psalmen
 den svenska kortfilmen Tryggare kan ingen vara från 1980
 den svenska TV-serien Tryggare kan ingen vara ... från 1984
 den brittiska animerade filmen Tryggare kan ingen vara från 1986
 den svenska filmen Tryggare kan ingen vara ...... från 1993

Se även 
 Friare kan ingen vara